V зимние Олимпийские игры проводились в Санкт-Морице. Этот швейцарский город во второй раз принимал зимнюю Олимпиаду. Первый раз этой чести он удостоился в 1928 году.

Выбор столицы игр 
На проведение игр также претендовал Лейк-Плэсид (США), также проводивший их в 1932 году.

Виды спорта 
Основные виды.
  Бобслей (2)
  Горнолыжный спорт (6)
  Конькобежный спорт (4)
  Лыжное двоеборье (1)
  Лыжные гонки (3)
  Прыжки с трамплина (1)
  Скелетон (1)
  Фигурное катание (3)
  Хоккей (1)

9 видов спорта.

В скобках приведено количество разыгрываемых комплектов медалей.

Демонстрационые виды.

 Зимнее пятиборье
 Соревнования военных патрулей

Изменения в программе. 
После 20-летнего перерыва в основную программу игр вернулся скелетон.

Страны-участницы 
Участвовало 28 стран.

Расписание соревнований 

Демонстрационные виды: Зимнее пятиборье, Соревнования военных патрулей

* Для более полного ознакомления с результатами отдельных видов спорта на данной олимпиаде нажмите на названия конкретного вида спорта в данной таблице.

Медальный зачёт

Призёры игр

Ссылки 
 

Зимние Олимпийские игры 1948